Stokke bezeichnet:

 Stokke, Ortschaft in Norwegen
 Stokke AS norwegischer Möbelhersteller 

Stokke ist der Familienname folgender Personen:

 Allison Stokke (* 1989), amerikanische Leichtathletin und Fitness-Model, Ehefrau von Rickie Fowler
 Halvdan Eyvind Stokke (1900–1977), norwegischer Politiker, Bürgermeister von Oslo und Generaldirektor der Norwegischen Staatsbahnen
 Linn Stokke (* 1961), norwegische Schauspielerin
 Lisa Stokke (* 1975), norwegische Sängerin und Schauspielerin
 Melanie Stokke (* 1996), norwegische Tennisspielerin
 Tor Stokke (1928–2003), norwegischer Schauspieler